Клингзор, Никола (; XII век) — один из 12 немецких поэтов-мейстерзингеров, изобретших «благословенное искусство» правильного стихосложения, но обвинённых перед папой Львом VIII в ереси за нападки на духовенство и призванных императором на суд в Павию, где после приведения великолепных примеров своего искусства объявлены невиновными и их цеховой союз утвержден.
  — французский поэт, музыкант, художник и искусствовед.

Искусство
  — маг (волшебник; колдун) в германской мифологии; персонаж следующих произведений:
 рыцарского романа в стихах Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» (первая четверть XIII века) — Клиншор (в русском переводе текста);
 оперы Вагнера «Парсифаль» (1882).
 «Последнее лето Клингзора» (1919) — рассказ Германа Гессе.

См. также

Примечания